Metapa – ex comune del Nicaragua, oggi Ciudad Darío
Metapa – comune del Messico
Metapa de Domínguez – località del Messico